Rijhnen ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Rijhnen (* 1990), deutscher Inline-Speedskater
 Katharina Rijhnen (* 1993), deutsche Inline-Speedskaterin